«Голла́ндец» ((); полное наименование — «Голландец Дэвид Т.» () — бродвейский театр, расположенный в западной части 41-й улицы в Театральном квартале Манхэттена, Нью-Йорк, США. Принадлежит компании «Nederlander Organization».

История 
Здание строилось на деньги Уолтера С. Джордана: сумма составила около 950 тысяч долларов. Театр открылся 1 сентября 1921 года по названием «Национальный» (). В 1956 году владельцем театра становится «The Shubert Organization», когда его покупает Гарри Фромкес. После его смерти Билли Роуз даёт театру своё имя ().

В 1979 году собственником театра становится «Nederlander Organization», которая даёт ему новое название — «Трафальгар» (). Однако уже на следующий год театр получил нынешнее название «Голландец Дэвид Т.».

Основные постановки 
 1939: «Лисички»
 1943: «Патриоты»
 1955: «Пожнёшь бурю»
 1962: «Кто боится Вирджинии Вулф?»
 1964: «Разговор в полночь»
 1996: «Богема»
 2009: «Парни и куколки»
 2009: «Воспоминания о Брайтон Бич» / «Прогулка по Бодвею»
 2012: «Продавцы новостей»
 2016: «Катастрофа!» (текущая); «Мотаун» (возвращённая, с 12 июля)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра 
 Театр «Голландец» на сайте Internet Broadway Database 

Бродвейские театры
Nederlander Organization
Театры, основанные в 1921 году